Observatori del Deute en la Globalització, associació per a l'estudi dels efectes socioeconòmics de la globalització, amb seu a Barcelona
 .odg també és l'extensió dels fitxers de dibuix del format OpenDocument